Fucked up er et engelsk, vulgært slangudtryk, der beskriver at en ting er bragt i urede, en sag gået i hårdknude eller noget er ødelagt, ofte som følge af en velment, men forkert handling. I øvrigt ofte hørt i forbindelse med computerproblemer. Ordet bruges også i afmagt eller som betydningen "alt er kaos".

Se også 
 FUBAR

Bandeord